Alto Paraíso kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alto Paraíso (kommun i Brasilien), Rondônia, 
 Vila Alta, kommun, Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar